Шанда́н — топоним и мужское имя.

Известные носители 

 Алешандре Луис Реаме (известен как Шандан; род. 1988) — бразильский футболист.

Топоним 

 Шандан (Дагестан) — средневековое государственное образование на территории Дагестана.
 Шандан (Чанчжи) — район городского подчинения городского округа Чанчжи провинции Шаньси (КНР).

См. также 

 Шанданское сражение
 Шаньдун